Associació Internacional de Productors de Petroli i Gas (del seu nom en anglès Oil & Gas Producers), espai de debat de la indústria del petroli per a l'adopció de millores en tots els seus àmbits
 Aliança per al Govern Obert (del seu nom en anglès Open Government Partnership), iniciativa internacional per a la promoció del govern obert
 Open Graphics Project, projecte per desenvolupar una targeta gràfica amb programari lliure